Haßberg  heißen folgende geographischen Objekte:

Ortschaften:
 Haßberg (Rattenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Rattenkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Haßberg (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Haßberg (Gemeinde Nußdorf), Ort bei Nußdorf am Haunsberg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Berge:
 Haßberg, deutscher Name des Jelení hora (993,5 m), bei Kryštofovy Hamry (Christophhammer) im Erzgebirge, Region Ústecký, Tschechien
 Haßberg, früherer Name des Heißberges (440 m), bei Fehring im Oststeirischen Riedelland, Steiermark, Österreich

Siehe auch:
 Hasbergen (Begriffsklärung)
 Haßberge
 Haßbergen
 Hasseberg